Звід — те саме, що й склепіння; опукле перекриття або покриття, що з'єднує стіни, підпори будівель, споруд, мостів
 Звід, також зведення — зведені в одне ціле і розміщені в певному порядку тексти, документи, закони
 Звід законів
 Міжнародний звід сигналів
 Військово-морський звід сигналів ВМФ СРСР
 Звід — процесуальна форма досудової підготовки справи в давньоруському праві
 Звід, також журавель — довга жердина при криниці для підіймання води
 Звід — частина механізму вогнепальної зброї (поверхня затвора, затворної рамки, курка або замка), що утримує ударний механізм в положенні готовності до пострілу чи в положенні запобігання йому. Коли курок гвинтівки ставиться на бойовий звід, то пружина затвора стискується, запасаючи потенціальну енергію. Коли нема потреби в стрільбі, курок ставлять на запобіжний звід.

Біологія
 Звід мозку — частина мозку
 Звід піхви — одна з чотирьох склепінчастих частин піхви
 Звід черепа — частина черепа
 Звід — еукаріотична органела, що хімічно являє собою рибонуклеопротеїн

Див. також 
 Взвод — військовий підрозділ.
 Ізвод — кожен з варіантів староцерковнослов'янської мови.

Примітки